Sicus bezeichnet:

 Sicus (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Blasenkopffliegen (Conopidae)
 Siku (Panflöte), eine Form der Panflöte in den mittleren Anden